Zvijezda spektralne crte je zvijezda čiji spektar izlaže spektralne crte. Uobičajene vrste su:
 zvijezda vrste Be (nije isto što i zvijezda vrste B(e))
 Herbigova zvijezda vrste Ae/Be
 ljuskasta zvijezda
 Wolf-Rayetova zvijezda